Musée du Parfum peut faire référence à :
 Musée du Parfum (Paris)
 Musée du Parfum (Andorre)
 Musée du Parfum (Cologne)
 Musée du Parfum (Prissé)